ZKA steht als Abkürzung für:
 Powiat Kamieński in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Zentrale Klassenarbeit, eine dem Realschulabschluss gleiche schriftliche Prüfung in der 10. Klasse des Gymnasiums
 Zentraler Kreditausschuss, ehemaliger Name der Interessenvertretung Die Deutsche Kreditwirtschaft
 Zentralkartei der Autographen, siehe Kalliope-Verbund
 Zollkriminalamt, deutsche Bundesbehörde

Abkürzung